

Соктуй — село, Борзинський район, Забайкальський край
 Соктуй — залізнична станція на Південному ході Забайкальської залізниці